

Musica 
 Suzy (Susanna Guerra) – cantante portoghese nata nel 1980
 Suzy (Bae Su-ji) – cantante sudcoreana nata nel 1994
 Suzy – singolo dei Fool's Garden del 2000
 Suzy – singolo dei Caravan Palace del 2009
 Suzy Records – etichetta discografica croata

Altro 
 Suzy – variante del nome proprio di persona femminile Susanna
 Suzy – comune francese
 Il mio amore eri tu (Suzy) – film del 1938 diretto da George Fitzmaurice